Бремгартен () — коммуна в Швейцарии, центр округа Бремгартен, находится в кантоне Аргау.

Официальный код — 4063.

История 
На 31 декабря 2007 года население составляло 6135 человек.

1 января 2014 года к коммуне Бремгартен присоединена бывшая коммуна Хермечвиль-Штаффельн.

Население на 31 декабря 2020 года — 8415 человек.

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница